Ojaranzo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Rhododendron ponticum.
 El nombre común de la planta Carpinus betulus.
 El nombre común de la planta Celtis australis.
 El nombre común de la planta '''Cistus populifolius.